

Geografia

Niemcy 
 Wimpasing – dzielnica Dietfurt an der Altmühl
 Wimpasing – dzielnica Eichstätt
 Wimpasing – dzielnica Trostberga

Zobacz też 
 Wimpassing